WW IV steht für:
 Wildwasser IV, Schwierigkeitsgrad für Gewässer im Kanusport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala
 World War IV, englisch für Vierter Weltkrieg, womit der Krieg gegen den Terror bezeichnet wird

WWIV